Zănoaga se poate referi la:
Zănoaga, Dolj 	
Zănoaga, Olt
Zănoaga, Prahova
Lacul Zănoaga Mare, situat în Munții Retezat